Cattedrale di Sant'Antonio di Padova (Breda), a Breda;
 Cattedrale di Sant'Antonio di Padova (Governador Valadares), a Governador Valadares;
 Cattedrale di Sant'Antonio di Padova (Telšiai), a Telšiai (concattedrale);
 Concattedrale di Sant'Antonio di Padova (Békéscsaba), a Békéscsaba.